Mont-Cenis – przełęcz górska w Alpach 
 Mont-Cenis – masyw górski w Alpach 
 Mont-Cenis – sztuczny zbiornik wodny w Alpach 
 Lanslebourg-Mont-Cenis – miejscowość we Francji